Niemcy:
 Bernsdorf – dzielnica Chemnitz
 Bernsdorf – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Bernsdorf – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Bernsdorf – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn

Osoby:
 Eduard Bernsdorf – niemiecki kompozytor

Inne:
 Bernsdorf – herb szlachecki

Zobacz też:
 Bernsdorff
 Langenbernsdorf